Duits handbalteam junioren (mannen)
 Duits handbalteam junioren (vrouwen)